Palmitera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chamaerops humilis; o
 el nombre común de la planta Thymelaea hirsuta.